Zelaya puede hacer referencia a:

 Zelaya (apellido), apellido de origen vasco.
 Zelaya (Buenos Aires), localidad rural en el Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Zelaya (Nicaragua), extinto departamento de Nicaragua.